Jim Thomas (n. 1960) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Jim Thomas – sceneggiatore statunitense
Jim Thomas (n. 1974) – tennista statunitense

Pagine correlate
James Thomas